Новак Ђоковић је други пут освојио турнир. У финалу је победио Хуана Мартина дел Потра са 6:1, 3:6, 7:6(7:3).

Носиоци

  'Новак Ђоковић (победник)
  Рафаел Надал (полуфинале)
  Давид Ферер (треће коло)
  Томаш Бердих (треће коло)
  Роџер Федерер (треће коло)
  Хуан Мартин дел Потро (финалиста)
  Жо-Вилфрид Цонга (полуфинале)
  Станислас Вавринка (четвртфинале)

<li> Ришар Гаске (прво коло)
<li> Милош Раонић (треће коло)
<li> Томи Хас (треће коло)
<li> Кеј Нишикори (треће коло)
<li> Жил Симон (прво коло)
<li> Џон Изнер (друго коло)
<li> Николас Алмагро (четвртфинале)
<li> Томи Робредо (друго коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе
 Главни жреб
 Квалификације

Шангај мастерс 2013.
Шангај мастерс – појединачно